Haasea — рід двопарноногих багатоніжок родини Haaseidae. Включає 18 видів.

Види 
 Haasea cyanopida (Attems, 1903)
 Haasea faucium (Verhoeff, 1931)
 Haasea filicis (Verhoeff, 1929)
 Haasea flavescens (Latzel, 1884)
 Haasea fonticulorum (Verhoeff, 1910)
 Haasea germanica (Verhoeff, 1901)
 Haasea gruberi Antić & Akkari, 2020
 Haasea hungarica (Verhoeff, 1928)
 Haasea inflata (Verhoeff, 1907)
 Haasea inflatum Verhoeff, 1907
 Haasea intermedia Mršić, 1985
 Haasea lacusnigri (Gulicka, 1968)
 Haasea makarovi Antić & Akkari, 2020
 Haasea musimontia (Strasser, 1937)
 Haasea musimontium (Strasser, 1937)
 Haasea plasana (Verhoeff, 1899)
 Haasea pretneri (Strasser, 1966)
 Haasea vidinensis (Strasser, 1973)

Примітки 

Двопарноногі
Роди багатоніжок